Bosca puede referirse a:
Bosca, empresa chilena de calefacción.
Daphnopsis, un género botánico.
Bosca, ciudad imaginaria del norte de Aragón que aparece en la novela La biblioteca de Ismara, de Javier L. Ibarz.